Kadoma se poate referi la:

 Municipiul Kadoma, o localitate în Japonia, în prefectura Osaka.
 Orașul Kadoma, o localitate în Zimbabwe.